Sant Just Desvern kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Just Desvern (del av en befolkad plats), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Just Desvern (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar